Il singolare del torneo di tennis Raleigh Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jimmy Brown che ha battuto in finale Martin Wostenholme 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Brown (Campione)
 Barry Moir (primo turno)
 Guillermo Rivas (primo turno)
 Kelly Jones (secondo turno)

 Paul Haarhuis (primo turno)
 Ricardo Acuña (primo turno)
 Miguel Nido (secondo turno)
 Martin Wostenholme (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Raleigh Challenger 1989